Уилшир () — фамилия и топоним.
 Уилшир, Джек (род. 1992) — английский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии.
 Бульвар Уилшир — улица в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.